Miejscowości w Polsce
 Pańska Kolonia – część wsi Łuszczów w woj. lubelskim w pow. hrubieszowskim, w gminie Uchanie
 Pańska Kolonia – część wsi Grabówka w woj. śląskim w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów